Teemu Elomo (né le  à Turku en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Il est le frère de Miika Elomo.

Biographie

Carrière en club
En 1995, il commence sa carrière en senior avec le Kiekko-67 dans la I divisioona. Un an plus tard, il découvre la SM-liiga avec le TPS Turku. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 1997 dans la Ligue nationale de hockey par les Stars de Dallas au cinquième tour, en . Il remporte la Ligue européenne de hockey 1997 et la SM-liiga en 1999, 2000 et 2001 avec le TPS.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1995-1996|| Kiekko-67|| I divisioona|| 11|| 1|| 0|| 1|| 4|| 6|| 2|| 0|| 2|| 8
|-
| 1996-1997|| TPS Turku|| SM-liiga|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1996-1997|| TPS Turku|| LEH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1997-1998|| TPS Turku|| SM-liiga|| 26|| 3|| 3|| 6|| 14|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 1997-1998|| TPS Turku|| LEH || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| TPS Turku|| SM-liiga|| 34|| 4|| 8|| 12|| 16|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1999-2000|| TPS Turku|| SM-liiga|| 52|| 9|| 7|| 16|| 28|| 11|| 3|| 2|| 5|| 2
|-
| 1999-2000|| TPS Turku|| LEH || 5|| 1|| 1|| 2|| 2|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2000-2001|| TPS Turku|| SM-liiga|| 56|| 2|| 10|| 12|| 44|| 10|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
| 2001-2002|| Espoo Blues|| SM-liiga|| 49|| 12|| 14|| 26|| 66|| 3|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
| 2002-2003|| Espoo Blues|| SM-liiga|| 54|| 13|| 29|| 42|| 60|| 7|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2003-2004|| Espoo Blues|| SM-liiga|| 55|| 11|| 12|| 23|| 34|| 9|| 5|| 1|| 6|| 14
|-
| 2004-2005|| Espoo Blues|| SM-liiga|| 55|| 8|| 19|| 27|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Mora IK|| Elitserien|| 50|| 7|| 12|| 19|| 44|| 5|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 2006-2007|| Mora IK|| Elitserien|| 55|| 10|| 26|| 36|| 28|| 4|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
| 2007-2008|| Mora IK|| Elitserien|| 53|| 11|| 14|| 25|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Mora IK|| Allsvenskan|| 45|| 12|| 30|| 42|| 65|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Blue Fox de Herning IK|| AL-Bank ligaen|| 25|| 11|| 15|| 26|| 32|| 12|| 6|| 4|| 10|| 10
|-
| 2010-2011|| Alba Volán Székesfehérvár || EBEL|| 7|| 0|| 3|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Tingsryds AIF || Allsvenskan|| 51|| 14|| 22|| 36|| 65|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Rouen || Ligue Magnus || 24|| 9|| 15|| 24|| 22|| 14|| 2|| 7|| 9|| 34
|-
| 2011-2012 || Rouen || CC || 3|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Rouen || CdF || 5|| 2|| 5|| 7|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Rouen || CdlL || 5|| 1|| 5|| 6|| 2|| 4|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
| 2012-2013 || HK Arystan Temirtaou || Kazakhstan || 9|| 1|| 3|| 4|| 2|| 11|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 2013-2014 || Herlev Hornets || Metal Ligaen || 38|| 8|| 24|| 32|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Újpesti TE || MOL Liga || 39||20 || 37||57 ||111 || 3||1 ||2 || 3|| 4
|-
| 2015-2016 || Újpesti TE || MOL Liga || 19|| 7|| 12|| 19|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HK FTC Nové Zámky || 1.liga slovaque || 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || TuTo Turku || Mestis || 7|| 2|| 2|| 4|| 6|| 7|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2016-2017 || Olofströms IK ||  || 3 || 1 || 2 || 3 || 2 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 1996 || Championnat d'Europe junior || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| -1||  Médaille d'argent
|-
| 1997 || Championnat d'Europe junior || 6|| 3|| 4|| 7|| 8|| ||  Médaille d'or
|-
| 1998 ||Championnat du monde junior || 7|| 4|| 2|| 6|| 6|| +6||  Médaille d'or
|-
| 1999 || Championnat du monde junior || 6|| 2|| 1|| 3|| 4|| +1|| Cinquième place

Références

Naissance en janvier 1979
Naissance à Turku
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur des Espoo Blues
Joueur du Mora IK
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Herning IK
Joueur des Herlev Hornets
Joueur du Tingsryds AIF
Joueur du Kiekko-67 Turku
Joueur du HK Nové Zámky
Joueur du TuTo Turku